Der Geizige steht für:

 Der Geizige, Komödie von Moliere (1668)
 Der Geizige (1956), deutscher Fernsehfilm von Hans-Erich Korbschmitt 
 Der Geizige (1960), deutscher Fernsehfilm von Ulrich Lauterbach 
 Der Geizige (1968), deutscher Fernsehfilm von Frank Beyer 
 Der Geizige, Episode der deutschen Fernsehserie Königlich Bayerisches Amtsgericht (1969)
 Der Geizige (1987), deutscher Fernsehfilm von Werner Tietze 
 Der Geizige (1990), deutscher Fernsehfilm von Gerhard Klingenberg und Jean-Paul Roussillon 

Siehe auch:
 Der geizige Ritter (Oper), Oper von Sergej Rachmaninow (1906)